L'US Open féminin 2012 est l'édition 2012 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du 7 au . Nicol David gagne son  US Open, en battant Raneem El Weleily en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open masculin 2012
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 
 

Féminin 2012
WSA World Series 2012
Sport aux États-Unis en octobre 2012